Licínia (ciutat), ciutat a la frontera del regne del Pont
 Gens Licínia, gens romana plebea
 Biografies:
 Licínia (esposa d'Asel), dama romana
 Licínia (vestal), verge vestal, filla de Gai Licini Cras
 Licínia (filla de Publi Licini Cras Dives Mucià), dames romanes, filles de Publi Licini Cras Dives Mucià
 Licínia (esposa d'Escipió Nasica), dama romana, esposa de Publi Corneli Escipió Nasica 
 Licínia (esposa de Gai Mari el Jove), dama romana, esposa de Gai Mari el Jove